Mit dem Begriff Homozid (lateinisch homo: „Mensch“; caedere „töten, metzeln, morden“) bezeichnet man:

 die Auslöschung der gesamten Menschheit durch z. B. Kernwaffen
 allgemein den Mord an Menschen

Siehe auch: Genozid